Erzsébet Metzker Vass
Max Metzker